Ljusskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusskär (Lemland, Åland), 
 Ljusskär (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Ljusskär (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Ljusskär (söder om Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Ljusskär (sydöst om Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Ljusskär (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Ljusskär (söder om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Ljusskär, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Stora Ljusskär
Lilla Ljusskär
Inre Ljusskär
Yttre Ljusskär
Breda Ljusskär
Långa Ljusskär

Robotskapade Finlandförgreningar